El término presente puede referirse a:

 Presente (tiempo), un tiempo que no es ni el pasado ni el futuro.
 Presente (gramática), el tiempo verbal que expresa una acción que pasa en el tiempo actual.
 «Presente», canción de la banda Vox Dei.
 Presente (2013) álbum de Bajofondo.
 Presente álbum de Renato Zero.
 Presente álbum de Coki Ramírez.

El término presentes puede referirse a:
 Presentes, álbum de De Kiruza.
 Presentes, serie de televisión.

Enlaces externos